Kiss:

 Kiss — американская рок-группа.
 Kiss — альбом группы Kiss.
 Kiss — альбом Карли Рэй Джепсен.
 Kiss — альбом группы Bad Boys Blue.
 Kiss — музыкальная группа из Кореи.
 Kiss — песня Принса.
 Kiss — песня Пак Сандары.
 Kiss — песня группы Serebro.
 Kiss — ирландский журнал для подростков, выходящий с 2002 года.
 Kiss — графический стандарт (Kisekae Set System).
 Kiss — марка сигарет.
 Kiss — экспериментальный фильм Энди Уорхола.
 Kiss — японский дзёсэй-журнал.
 Kiss — обозначение фамилии венгерского ботаника Арпада Кишша (, 1889—1968) при названиях описанных им таксонов растений.
 KISS (принцип) (Keep It Simple, Stupid — «Делай проще, дурак» или Keep It Short and Simple — «Делай короче и проще») — принцип разработки технических систем.
 KiSS Technology — датский производитель домашней электроники.

См. также 
 
 Пожар в клубе «Kiss»